Rock Me kan avse:

 Rock Me (musikalbum) – ett album med Judy Mowatt
 Rock Me (Riva-låt) – en sång framförd av Riva för det dåvarande Jugoslavien i Eurovision Song Contest 1989
 Rock Me (Abba-låt) – en sång inspelad av popgruppen ABBA 1974
 Rock Me Amadeus – låt med Falco från albumet Falco 3 (1985)
 Rock Me (travhäst) – segrare av bland annat Monté-SM 2015